Демидовичи  — топоним:

Беларусь 
 Демидовичи — деревня, Иванский сельсовет, Чашникский район, Витебская область
 Демидовичи — деревня, Порозовский сельсовет, Свислочский район, Гродненская область
 Демидовичи — деревня, Городьковский сельсовет, Воложинский район, Минская область
 Демидовичи — деревня, Демидовичский сельсовет, Дзержинский район, Минская область
 Демидовичи — деревня, Ланский сельсовет, Несвижский район, Минская область
 Демидовичи — деревня, Демидовичский сельсовет, Костюковичский район, Могилёвская область